

Codici 

 CSH – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Solovki (Russia)

Informatica 

 csh – C shell